(1912-1996), est un joueur canadien de hockey sur glace
 Bob Davidson (1928-1992), est arbitre écossais de football 
 Bob Davidson (1956-), est arbitre américain de baseball